Амачкино — название населённых пунктов в России:

 Амачкино — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Амачкино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Амачкино — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.